Термін Людовик VI може відноситися до: 

 Людовик VI Товстий (1081/1078-1137) — король Франції у 1108 — 1137 (династія Капетингів).
 Людвіг VI Римлянин — герцог верхній Баварії в 1349 — 1351 роках (династія Віттельсбахів).
 Людвіг VI (курфюрст Пфальца) (1539 — 1583) — курфюрст Пфальца з династії Віттельсбахів у 1576 - 1583. 
 Людвіг VI (ландграф Гессен-Дармштадтський) (1630 — 1678) — ландграф Гессен-Дармштадта з 1661.
 Людовик VI, Генріх-Жозеф Бурбон Конде (1756 — 1830) — останній з роду Конде.

Див. також 
 Людовик I
 Людовик II
 Людовик III
 Людовик IV
 Людовик V
 Людовик VII
 Людовик VIII
 Людовик IX
 Людовик X